Agnolin ist der Familienname von:

 Federico Agnolin, argentinischer Paläontologe
 Luigi Agnolin (1943–2018), italienischer Fußballschiedsrichter